Alfred Paulsen (1849-1936), een Noorse componist
Axel Paulsen (1855-1938), een Noorse schaatser
Dora Paulsen (1898-1970), een Nederlandse operettezangeres, actrice en cabaretière
Hubert Paulsen (1870-1934), een Belgische politicus en burgemeester voor de BWP
Louis Paulsen (1833-1891), een Duits-Amerikaanse schaker
Rob Paulsen (1956), een Amerikaanse acteur en stemacteur